Евгений Геннадьевич Григорьев (), более известный под псевдонимом Жека, — российский , ,  и . Обладатель премий «Звёзды „Дорожного радио“», «Шансон года» и «Достойная песня», а также премии «Питер FM».

Биография и творчество 
Евгений Геннадьевич Григорьев родился 14 октября 1966 года в городе Кургане Курганской области РСФСР. Родители будущего музыканта работали инженерами на одном из предприятий военно-промышленного комплекса Кургана. В детстве с братом занимались плаванием, получил спортивный разряд.Творческий путь Евгений начал в детской музыкальной школе родного города, где учился играть на домре. Был исключён из музыкальной школы за прогулы уроков сольфеджио. Будучи подростком, сменил домру на ударные, собрав из друзей-одноклассников школьную рок-группу, самостоятельно освоив игру на гитаре.

По окончании средней школы Евгений поступил в Омский университет, но, не закончив его, отправился служить в вооружённые силы СССР. По окончании военной службы, вернувшись в Курган, создал любительскую рок-группу «Майор Сергеев».

В начале 1990-х годов пробовал силы в бизнесе, в это время творчество полностью ушло на второй план. Был одним из владельцев бара-ресторана.

В 1995 году Евгений сочинил песню «Рюмка водки на столе», которую в 1999 году взял в репертуар Григорий Лепс.

Открыл собственную музыкальную студию. Однако экономический кризис 1998 года не обошёл стороной и Евгения Григорьева, бизнес пришёл в упадок. Студия звукозаписи в 1999 году стала частью ГТРК «Курган».

В феврале 2001 года переехал из Кургана в Москву, решив профессионально заняться музыкальной карьерой, где через несколько месяцев записал дебютный альбом «Сосны — кедры».

20 декабря 2001 года в составе сборного концерта памяти Сергея Наговицына в ДК «Меридиан» Евгений Григорьев впервые вышел на столичную сцену. На выступление Жеки обратила внимание ведущая радио «Шансон» Ксения Стриж, которая пригласила его принять участие в своей авторской программе на «Радио Шансон».

Песни Жеки начинают звучать на радио, и в январе 2003 года как автор альбома «Сосны — кедры» он получает диплом радио «Петроград — русский шансон». Его песня «Я, как осенний лист» была признана лучшей и получила награду в БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга. Евгений также становится дипломантом «Взрослого радио Шансон» (Киев) и фестиваля «Песни кино» в рамках «Кинотавра» в Сочи.

Вскоре после альбома «Сосны — Кедры» появляется пластинка «Крапива», а в декабре 2003 года — очередной альбом, «Фуфаечка». Летом 2004 музыкант заканчивает четвёртый диск — «Синеглазые озёра». В том же 2004 году, он продюсирует альбом «Такси большого города». Песни, написанные Евгением Григорьевым, исполнили: Александр Дюмин, Татьяна Тишинская, Михаил Шелег, Сергей Любавин и Анатолий Днепров.

С 2010 года Евгений со своим музыкальным коллективом активно гастролирует по городам России, ближнего и дальнего зарубежья. Проходят гастрольные туры: «Когда не нужно лишних слов» (весна — осень 2010 года), «Сердцебиение» (весна-осень 2011 года), «Между небом и землёй» (весна 2012 года), «Вдыхая друг друга» (осень 2012 года — весна 2013 года), «Удивительная жизнь» (2015 год), «Пока не кончится любовь» (2016 год), сольные концерты в Государственном театре эстрады (Москва) , БКЗ «Октябрьском» (Санкт-Петербург).

Летом 2013 года был издан сборник «В тоннеле Третьего кольца», в который вошли как ранее издававшиеся, так и новые песни («В тоннеле Третьего кольца» и «Пушинка»).

В декабре 2014 года у Евгения Григорьева вышел 9-й альбом «Удивительная жизнь», в который вошли песни «Удивительная жизнь», «Завяжу я курить», «Мам, я не вру», «С этой осенью вдвоём», «Пить с ней вино» и другие.

1 декабря 2015 года компания UMG выпускает сборник Евгения Григорьева «Пока не кончится любовь», в который, кроме одноимённой новой песни, вошли самые популярные композиции автора: «Кукушка», «Я, как осенний лист», «ПМЖ», «Между небом и землёй», «Рюмка водки на столе», «Пить с ней вино», «Дорога в никуда», «Когда не нужно лишних слов» и др.

3 декабря 2015 года Евгений презентует в ЦКИ «Меридиан» (Москва) концертную программу «Пока не кончится любовь».

В апреле 2016 года Евгений Григорьев записывает песню «Цвет Шафрана» (стихи М. Гуцериев, музыка А. Лунёв, Е. Григорьев). Песня попадает в ротацию московских и российских радиостанций.

14 октября 2016 года в ЦКИ «Меридиан» (Москва) и 15 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург) проходят концерты, посвящённые 50-летнему юбилею артиста, а затем большой «Юбилейный» гастрольный тур по городам России и Беларуси.

12 января 2017 года компания UMG выпускает долгоиграющую виниловую пластинку (LP) Жеки «Best Ballads» в которую вошли лучшие лирические произведения автора: «Просто», «Рюмка водки на столе», «Я, как осенний лист», «Играет Дассен», «Мам, я не вру» и др.

14 февраля 2017 года компания UMG выпускает 10-й альбом артиста «1000 Дорог», в который кроме одноимённой песни вошли композиции: «Цвет шафрана», «Венеция», «Прилетай», «Мама простит», «Титаник», «Петарды», «Белые пчёлы» и др.

2018 год проходит в гастрольном туре «1000 Дорог» в поддержку одноимённого альбома. Тур стартовал в конце 2017 года и охватил более 80 городов России и стран ближнего зарубежья. В Риме был снят клип на песню «Белые пчёлы» (реж. М. Кукушкин). Вышла песня «Только так» на стихи М. Гуцериева; на неё был снят видеоклип в стиле «вестерн» с участием актёров и каскадёров киностудии «Мосфильм» (реж. Р. Романов); был выпущен одноимённый сборник лучших песен. Концертная премьера песни состоялась 14 октября в ЦКИ «Меридиан». За «Только Так» Евгений получает премию «Шансон Года — 2018». Также в эфир радио «Шансон» попадает дуэт с Ярославом Сумишевским «Исповедь». А осенью выходит авторский сингл Евгения «Чартер на любовь».

2019 год начинается со съёмок клипа «Чартер на любовь» в Барселоне (Испания) и выхода одноимённого CD-сборника. Помимо лучших песен, в него входит версия песни Сергея Наговицына «Городские встречи» (дуэт с Инной Наговицыной к 50-летию Сергея). Обновляется гастрольный состав группы. Ведётся работа над новым песенным материалом. 21 апреля в московском ЦКИ «Меридиан» состоялся концерт «Сосны-кедры», в котором прозвучали песни из первых альбомов Евгения. Дуэтная песня «Городские встречи» (музыка и слова С. Наговицын) в исполнении Евгения Григорьева и Инны Наговицыной звучит в концертах «Зимняя сказка для взрослых» (ГКД 21.12.18), «Звёзды Шансон ТВ на Славянском Базаре» (Витебск 16.07.19), «Эх, Разгуляй!» (ДС «Мегаспорт» 01.12.19). Также «Городские встречи» попадают на вершину хит-парада «Шансон Года» (Радио «Шансон»).

2020-2021 года проходят в гастрольном туре "Чартер на любовь", который дважды приостанавливается в связи с всеобщими ограничениями на проведение концертов и массовых мероприятий, связанных с COVID-19. Концерты в городах России переносятся на 2022 год. В этот период времени Евгений Григорьев работает в студии над записью новых песен, снимает видео и клипы для своего YouTube-канала. Записаны дуэтные песни: "Чужие" (муз. и сл. В. Требуховский) с Консуэллой,  "Мужчины никогда не плачут" (муз. Е. Григорьев, сл. И. Рахманина) с Ярославом Сумишевским и "Мы нашли ,что искали" (муз. И. Брылин, сл. В. Ильичёв) с Тамарой Кутидзе.

Песня "Рубаха парень" попадает в эфир радио Шансон и добирается до первого места хит-парада "Шансона Года".

20 сентября 2021 года компания UMG выпускает новый сборник артиста «Драгоценные люди», в который кроме одноимённой песни вошли композиции: «Рубаха парень», «Птица», «Нина», «Наперегонки», «Мужчины никогда не плачут», «Бог создал женщину», «Турникет» и др.

14 октября 2021 года в VEGAS CITY HALL (г. Москва) проходит большой юбилейный концерт Евгения, посвященный  55-летию артиста. В концерте в качестве приглашённых гостей участвуют: Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин, Тамара Кутидзе, Виктор Дорин, Артур Руденко.

Семья 
 Родители:
 Григорьев Геннадий Дмитриевич (22.12.1937 — 06.06.1992)
 Григорьева (Семёнова) Надежда Леонтьевна (род. 20.03.1936)
 Брат — Григорьев Алексей Геннадьевич (род. 13.04.1963)
 Супруга в первом браке — Борисова Лариса Александровна (род. 1967)
 Супруга во втором браке — Крапивина Елизавета Николаевна (род. 1986)
 дети:
 Глеб (род. 1992)
 Всеволод (род. 2008)
 Мария (род. 2012)

Творческий коллектив 
 Евгений Григорьев — вокал
 Кирилл Савичев — барабаны
 Алексей Любчик — бас
 Дмитрий Ермаков (Джим) — гитара
 Денис Вискунов — гитара
 Виктор Соколов — клавиши, баян
 Екатерина Лазарева — бэк-вокал
 Татьяна Бочина — бэк-вокал
 Андрей Иванов — звукорежиссёр

Ушедшие из коллектива:
 Гелиана Михайлова — бас гитара (до февраля 2017)
 Анна Петрова — акустическая гитара, бас-гитара (до января 2019)
 Андрей Груздев — звукорежиссёр (до января 2019)
Аида Газизулина — бэк-вокал ( до июня 2020)
 Наталья Гольцова — бэк-вокал( до июня 2020)

Дискография 
Альбомы:
 Сосны-кедры (2003)
 Крапива (2003)
 Фуфаечка (2003)
 Синеглазые озёра (2004)
 Бедная душа (2005)
 −40 с ветерком (2006)
 Рюмка водки на столе (2006)
 Будем жить (2009)
 Вдыхая друг друга (2012)
 Удивительная жизнь (2014)
 1000 дорог (2017)

Сборники:
 Я, как осенний лист (Легенды жанра) (2004)
 Когда не нужно лишних слов (2010)
 Grand Collection (2011)
 В тоннеле Третьего кольца (2013)
 Пока не кончится любовь (2015)
 Только так (2018)
 Чартер на любовь (2019)
Драгоценные люди (2021)

DVD:
 DVD Рюмка водки на столе (2006)
 DVD Live в СДК МАИ (Лучшее) (2010)
 DVD Live концерт в Меридиане (2015)

LP:
 Best Ballads (2017)

Саундтреки к фильмам и сериалам:
 «8 первых свиданий»
 «Монтана»
 «Зайцев +1»
 «Дальнобойщики-3»
 «Дневник доктора Зайцевой»
 «Честь»
 «Адаптация»1-й сезон

Клипы 
 «Когда не нужно лишних слов» (2010) (реж. С.Родионов)
 «Дорога в никуда» (2010) (реж. С.Родионов)
 «Вдыхая друг друга» (2012) (реж. С.Родионов)
 «П. М. Ж.» (2013) (реж. А.Алексеев)
 «Просто» (2013) (реж. А.Алексеев, Е.Григорьев)
 «Гудбай» (2013) (реж. мультипликатор В.Голубцев)
 «Пить с ней вино» (2013) (реж. А.Пузырёв)
 «Завяжу я курить» (2015) (реж. А.Пузырёв)
 «Венеция» (2016) (реж. Е.Григорьев)
 «Петарды (С Новым Годом!)» (2016) (реж. М.Кукушкин)
 «1000 Дорог» (2017) (реж. М.Кукушкин)
 «Белые Пчёлы» (2017) (реж. М.Кукушкин)
 «Только так» (2018) (реж. Р.Романов)
 «Чартер на любовь» (2019) (реж. М.Кукушкин)
 «Огнеопасная» (2019) (реж. М.Кукушкин)
 «Не Привыкай» (2019) (реж. М.Кукушкин)
 «Турникет» (2019) (реж. А.Шахматова)
 «Золотко» (2020) (реж. С.Орден)
 «Нина» (2020) (реж. А.Шахматова)
«Айфон» (2020) (реж. Р.Шелуханов)
«Бог создал женщину» (2020) (реж. А.Шахматова)
«Остывший чай» (2020) (реж. Е.Григорьев )
«Чужие»( дуэт с Консуэллой  (2021) (реж.Ю.Волев )
«Рубаха-парень» (2021) (реж. Е.Григорьев )
«Мужчины никогда не плачут» (дуэт с Я.Сумишевским) (2021) (реж. Е.Григорьев )
«Синева» (2021) (реж. Р.Шелуханов)
«Стой» (2021) (реж. Р.Шелуханов)
«Птица» (2021) (реж. Р.Шелуханов)
«Наперегонки» (2021) (реж. Р.Шелуханов)
«Драгоценные люди» (2021) (реж. Р.Шелуханов)
«С этой осенью вдвоём » (2021) (реж. Р.Шелуханов)
«Женский каприз » (2022) (реж. Р.Романов)

Награды и премии 
 «Достойная песня» 2003
 «Шансон года» за альбом «Синеглазые озёра» (2005) и песни «Кукушка», «Я как осенний лист»
 «Шансон года» 2010, песня «Играет Дассен»
 Премия «Питер FM» 2010
 Премия «Питер FM» 2011
 «Шансон года» 2012, песня «Между небом и землёй»
 «Звёзды „Дорожного радио“» 2012, песня «Рюмка водки на столе», «Когда не нужно лишних слов»
 «Звёзды „Дорожного радио“» 2013
 «Шансон года» 2013, песня «Просто»
 «Шансон года» 2014 — песня «Пить с ней вино»
 «Шансон года» 2015 — песня «Когда не нужно лишних слов»
 «Шансон года» 2017 — песня «Цвет Шафрана»
 «Шансон года» 2018 — песня «Только так»
 «Шансон года» 2019 — песня «Чартер на любовь»
«Шансон года» 2021 — песня «ПМЖ»
«Шансон года» 2022 — песня «Драгоценные люди»
«Шансон года» 2023 — песня «Женский каприз»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт автора-исполнителя
 Альбомы Жеки в «Энциклопедии шансона»
 Жека на Шансон.инфо
 Фан-клуб Жеки на Piter.FM
 Эксклюзивное интервью с Жекой для «Радио Шансон»
 Телеграмм канал

Исполнители русского шансона
Персоналии:Москва